Emanuel Peter (né le  à Niederuzwil dans le canton de Saint-Gall en Suisse) est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Carrière en club 

Emanuel Peter effectue ses classes juniors au sein du club du SC Herisau et du EHC Uzwil en Juniors Élites. Il part ensuite continuer sa formation aux Kloten Flyers où il jouera aussi avec l'équipe première à partir de la saison 2001-2002.

En 2002 il est choisi au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Flames de Calgary au  () mais il ne jouera jamais en LNH.

Il reste au Kloten Flyers jusqu'au terme de la saison 2005-2006. À la suite de la non-reconduction de son contrat, il quitte le club pour aller au HC Bienne en LNB où il devient un des joueurs clef du club.

Après 9 saisons passées au HC Bienne, il rejoint le EV Zoug lors de la saison 2015-2016.

Carrière internationale 

Il représente la Suisse au cours des compétitions suivantes :

Championnat du monde junior U-18
2001 et 2002

Championnat du monde junior
2003 et 2004

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2000-2001||EHC Uzwil U20||Juniors Élites A||26||6||20||26||14||1||0||0||0||0
|-
|rowspan="2"|2001-2002||Kloten Flyers||LNA||39||1||7||8||14||3||0||0||0||0
|-
|Kloten Flyers U20||Juniors Élites A||4||1||2||3||4||3||1||0||1||4
|-
|2002-2003||Kloten Flyers||LNA||43||0||10||10||44||5||0||0||0||2
|-
|2003-2004||Kloten Flyers||LNA||45||3||6||9||16||1||0||1||1||0*
|-
|2004-2005||Kloten Flyers||LNA||6||0||0||0||6||-||-||-||-||-
|-
|rowspan="2"|2005-2006||Kloten Flyers||LNA||36||2||3||5||12||9||0||1||1||0
|-
|HC Bienne||LNB||1||0||0||0||2||-||-||-||-||-
|-
|2006-2007||HC Bienne||LNB||43||12||25||37||74||27||4||8||12||16
|-
|2007-2008||HC Bienne||LNB||48||22||28||50||42||21||5||8||13||43
|-
|2008-2009||HC Bienne||LNA||50||14||21||35||34||20||2||7||9||30*
|-
|2009-2010||HC Bienne||LNA||50||2||13||15||26||17||4||8||12||22*
|-
|2010-2011||HC Bienne||LNA||24||2||12||14||22||6||1||0||1||4*
|-
|2011-2012||HC Bienne||LNA||33||4||5||9||20||5||0||1||1||4
|-
|2012-2013||HC Bienne||LNA||49||6||23||29||16||7||2||0||2||0
|-
|2013-2014||HC Bienne||LNA|| 50 || 3 || 14 || 17 || 20 || 16 || 2 || 4 || 6 || 4
|-
|2014-2015||HC Bienne||LNA|| 45||1 ||7 ||8 ||8 ||7 ||1 ||0 ||1 ||2 
|-
|2015-2016||EV Zoug||LNA|| 37 || 5|| 5||10 || 16|| 4||0 ||0 || 0||2
|-
|2016-2017|| EV Zoug ||LNA|| 48 ||5 || 6|| 11|| 16||16|| 1|| 2||3 ||6
|-
|2017-2018||SCL Tigers||LNA||29|| 1|| 2|| 3||2 ||6 ||1 ||1 ||2 ||0

|2001 ||  Suisse -18 ans|| CM -18 ans
| 7 || 3 || 1 || 4 || 4 || 
|-
|2002 ||  Suisse -18 ans|| CM -18 ans
| 7 || 0 || 0 || 0 || 0 || 
|-
|2003 ||  Suisse -20 ans|| CM -20 ans
| 6 || 0 || 2 || 2 || 14 || 
|-
|2004 ||  Suisse -20 ans|| CM -20 ans
| 6 || 3 || 1 || 4 || 8 || 
|-
|2010 || HC Sparta Prague || Coupe Spengler
|3||2||0||2||0||Quart de finale

Palmarès 

 au championnat du monde des moins de 18 ans en 2001 avec la Suisse
Champion Suisse LNB en 2007 et 2008 avec le HC Bienne
Promotion en LNA en 2008 avec le HC Bienne

Références 

Naissance en juin 1984
Joueur international suisse de hockey sur glace
Choix de repêchage des Flames de Calgary
Joueur du EHC Kloten
Joueur du HC Bienne
Joueur du EV Zoug
Sportif saint-gallois
Naissance à Uzwil
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du SC Langnau Tigers